

Geografia 
Don Carlos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bukidnon

Letteratura 
Don Carlos – romanzo storico di Saint-Réal
Don Carlos – tragedia di Friedrich Schiller

Persone 
Don Carlos (1545-1568) – figlio primogenito di Filippo II di Spagna
Carlo di Spagna (1607-1632) – figlio cadetto di Filippo III di Spagna
Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna (1788-1855) – figlio cadetto di Carlo IV di Spagna

Don Carlos (n. 1952) – cantante reggae giamaicano
Don A. Carlos (n. 1944) – cestista statunitense

Altro 
 Don Carlos – cortometraggio muto del 1909 diretto da Mario Caserini
 Don Carlo – opera di Giuseppe Verdi